Pangandaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pangandaran, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pangandaran, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar